Тикшо́зеро — пресноводное озеро на территории Ледмозерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 20,6 км², площадь бассейна — 322 км². Располагается на высоте 151,4 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая, вытянутая с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами болотистые.

В северо-западную оконечность озера втекает безымянный ручей, текущий из болот. С запада впадает река Кайдодеги. С юга — река Шильва, несущая воды из озера Луна.

С юго-восточной стороны из Тикшозера вытекает река Тикшозерка.

В озере имеется не менее тридцати безымянных островов разных размеров, рассредоточенных по всей площади водоёма. Самый большой по площади расположен с юго-западной стороны озера.

Населённые пункты близ озера отсутствуют. Ближайший — посёлок городского типа Муезерский — расположен в 14 км к юго-востоку от озера.

Неподалёку от юго-восточной оконечности озера проходит автомобильная дорога местного значения  («Тикша — Реболы»).

Код водного объекта в государственном водном реестре — 02020000911102000005223.

Фауна 
В озере отмечено 7 видов рыб: , , , , , ,  и по рыбохозяйственному статусу озеро относится к водоемам высшей категории (обитают такие ценные виды рыб, как сиг и ряпушка).

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания

Литература 
 

Бассейн Чирко-Кеми
Озёра Муезерского района